Конон () — чоловіче ім'я давньогрецького походження.

 Конон (папа)
 Конон Афінський
 Конон Ісаврійський
 Конон Самоський
 Йорж Конон Петрович (1898 — 1963) — кубанський козак, бандурист.
 Конон — давньогрецький міфограф.

Чоловічі імена
Чоловічі імена грецького походження